Floirac est un toponyme qui désigne plusiquers communes ou anciennes communes françaises :

 Floirac (Aveyron), ancienne commune française de l'Aveyron, intégrée à Onet-le-Château ;
 Floirac (Charente-Maritime), commune française de la Charente-Maritime ;
 Floirac (ancienne commune), ancienne commune française de la Charente-Maritime, regroupée avec Saint-Romain-sur-Gironde pour former la commune nouvelle de Floirac (Charente-Maritime) (cf. supra) ;
 Floirac (Gironde), commune française de la Gironde ;
 Floirac (Lot), commune française du Lot.

Homonymie de toponyme